Aleksandr Nikolaevič Radiščev – scrittore russo
 Radiščev – insediamento in Russia, nell'Oblast' di Irkutsk